Napolitano kan henvise til flere emner:

 Danilo Napolitano – italiensk professionel cykelrytter
 Giorgio Napolitano – italiensk politiker
 Janet Napolitano – chef for Department of Homeland Security.